Ци́мер — фамилия:
 Цимер, Тибор (1923—1957) — венгерский рабочий, участник Венгерского восстания 1956 года.
 Цимер, Эрих (1906—1937) — немецкий коммунист, участник гражданской войны в Испании.